Вейк-ан-Зеє 1997 (також «Гооґовенс-турнір» ()) — 59-й щорічний міжнародний шаховий турнір, що проходив з 19 січня по 2 лютого 1997 року в нідерландському місті Вейк-ан-Зеє. 14 учасників змагались за круговою системою. Перше місце посів Валерій Салові це стало одним із найвищих досягнень в його шаховій кар'єрі.

 Категорія: 16.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1986 року

Примітки

Джерела 
 Інформація про турнір на сайті chessgames.com 
 Інформація про турнір на офіційному сайті 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
1997 у шахах
Шахові турніри 1997
Січень 1997
Лютий 1997